Bostock steht für:

 Bostock (Cheshire), Ort im englischen Borough Cheshire West and Chester

Bostock ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Bostock (1923–2018), britische Übersetzerin, siehe Anya Berger
 David Bostock (1936–2019), britischer Philosoph und Philosophiehistoriker
 Douglas Bostock (* 1955), britischer Dirigent
 Hewitt Bostock (1864–1930), kanadischer Geschäftsmann und Politiker
 James Bostock (Sportschütze) (1875–??), britischer Sportschütze
 James Bostock (Maler) (1917–2006), britischer Maler